Місакі Дой була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Лорен Девіс.

Моніка Нікулеску виграла титул, у фіналі перемігши Петру Квітову з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

BGL Luxembourg Open, одиночний розряд
2016
2016 у люксембургському спорті